Carl Philip Sack kan avse:

Carl Philip von Sack (1620–1661), landshövding i Kalmar
Carl Philip von Sack (1660–1708), militär och godsägare 
Carl Philip Sack (1726–1797),  militär och tecknare
Carl Philip Sack (1784–1871), militär och tecknare